Hrvatska:
 Zamlača (Dvor), naselje u općini Dvor
 Zamlača (Vidovec), naselje u općini Vidovec